Aceasta este o listă de publicații din județul Vrancea:

 Jurnal de Vrancea, http://www.jurnaldevrancea.ro
 Milcovul, http://www.milcovul.ro
 Monitorul de Vrancea, http://www.monitorulvn.ro
 Sportul de Vrancea, http://www.sportuldevrancea.ro
 Ziarul de Vrancea, http://www.ziaruldevrancea.ro

 Publicații online
Jurnal de Vrancea, http://www.jurnaldevrancea.ro

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Vrancea
Publicații